Ворони — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ворони — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Ворони — деревня в Воложинском районе Минской области.